Řád bílého orla či Řád bílé orlice může být:

 Řád bílé orlice – nejvyšší a nejstarší polský řád
 Řád Bílého orla – ruská verze polského řádu bílé orlice
 Řád bílého orla – srbský a později jugoslávský řád

Externí odkazy 
 

Státní vyznamenání